Обильное () — село на Украине, находится в Старобешевском районе Донецкой области. Под контролем самопровозглашённой Донецкой Народной Республики.

География 
По южной окраине села протекает река Берестовая (бассейн реки Кальмиуса).

Соседние населённые пункты по странам света 
СЗ: —

З: Новосёловка, Червоное, Любовка, Андреевка

ЮЗ: —

Ю: Новобешево, Песчаное

С: Марьяновка, город Донецк

СВ: Придорожное, Павлоградское, Ларино

В: Калинина, Кирово

ЮВ: Каменка

История 
Сельцо Обильное заселено в 20-х годах XIX века крестьянами выведенными владелицей из Орловской губернии. По преданию крестьян, они были проиграны в карты. В метрических книгах церкви св. Николая села Григорьевка жители сельца Обильное упоминаются как принадлежавшие генерал-майору Петру Афанасьевичу Папкову. От его фамилии происходит второе название села, Папково.

Население 
Население по переписи 2001 года составляло 250 человек.

Общие сведения 
Код КОАТУУ — 1424582407. Почтовый индекс — 87211. Телефонный код — 6253.

Адрес местного совета 
87210, Донецкая область, Старобешевский р-н, с.Марьяновка, ул.Мира, 10а

Примечания

Ссылки 
 Обильное на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Старобешевского района